

Bairros  do Brasil 
 Vila São José (Osasco)
 Vila São José (Belo Horizonte)
 Vila São José (Nova Lima)

Cidade de São Paulo
 Vila São José (Cidade Dutra)
 Vila São José (Itaim Paulista)

Desambiguações de topônimos